Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Oniksztach – nieistniejąca cerkiew w Oniksztach
 Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Oniksztach – parafialna cerkiew prawosławna w Oniksztach.